«Секреты и ложь» () — австралийский телевизионный сериал, который выходил с 3 марта по 7 апреля 2014 года на канале Network Ten.

Ещё до выхода сериала в эфир, появилась информация, что в 2015 году на канале ABC выйдет американская адаптация сериала с Райаном Филлиппом в главной роли.

Сюжет 
Примерный семьянин Бен Гунделах (Мартин Хендерсон) находит тело мёртвого ребёнка и быстро становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Он должен найти настоящего убийцу и спасти свою репутацию.

Персонажи и актёры

Номинации и награды 
 2015 — 2 номинации на премию «AACTA» в категориях «Лучшие создатели мини-сериала» (Трейси Робертсон, Лей Макграт, Натан Мейфилд) и «Лучшее гостевое участие актрисы второго плана в телевизионной драме» (Пайпер Морисси).

Примечания 

Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы Австралии
Детективные телесериалы Австралии
Телесериалы Австралии 2010-х годов
Программы телеканала Network Ten